6 km () – przystanek kolejowy w miejscowości Uniecza, w rejonie unieckim, w obwodzie briańskim, w Rosji.

Bibliografia 
 
 Yandex Maps

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie unieckim
Uniecza